Brandeis kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Brandýs nad Orlicí, ort, Pardubice, 
 Brandýsek, ort, Mellersta Böhmen, 
 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar